En anglais, thirteen désigne le nombre 13.

Art et divertissement

Albums 

 Thirteen, est un album de Emmylou Harris sorti en 1986 ;
 Thirteen, est un album de Coffin Break sorti en 1992 ;
 Thirteen, est un album de Teenage Fanclub sorti en 1993 ;
 Thirteen, est un album de CJ & The Satellites sorti en 2007 ;
 Thirteen, est un album de Tony Furtado sorti en 2007 ;
 Thirteen (stylisé Th1rt3en), est un album de Robert Miles sorti en février 2011 ;
 Thirteen (stylisé Th1rt3en), est un album de Megadeth sorti en novembre 2011.

Chansons 

 Thirteen, est une chanson du groupe ¡Forward, Russia!, sortie en single en 2005 ;
 Thirteen, est une chanson du groupe Big Star, reprise par Elliott Smith.

Cinéma 

 Number Thirteen, est un film britannique d'Alfred Hitchcock sorti en 1922 ;
 Thirteen, est un film américain de Catherine Hardwicke sorti en 2003.

Télévision 

 Thirteen (Numéro Treize en version française), est un personnage de fiction de la série Dr House.

 Thirteen, 2016, série anglaise créée par Marnie Dickens, Vanessa Caswill et China Moo-Youn.

Autres 

 Thirteen, est un parcours de montagnes russes en métal.

Voir aussi